UUA steht für:
 Flughafen Bugulma in Tatarstan (Russland) nach dem zivilen Flughafencode der IATA
 Unitarian Universalist Association, Zusammenschluss der Unitarier-Universalisten in den USA
 Uracil, Uracil, Adenin, eine genetische Codierung der Aminosäure Leucin

UUA